Bandersnatch –  videogioco per ZX Spectrum del 1984 mai messo in commercio
 Bandersnatch – creatura immaginaria creata da Lewis Carroll e citata in Jabberwocky e La caccia allo Snark
 Progetto Bandersnatch da cui è scaturito il videogioco Brataccas
 9780 Bandersnatch – asteroide
 Black Mirror: Bandersnatch – film interattivo parte del franchise di Black Mirror del 2018